Logor Muzej u Jablanici bio je jedan od 331 zatvoreničkog logora pod upravom Muslimana-Bošnjaka tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba, kroz koje je prema službenim podatcima prošlo 14.450 Hrvata od čega više od 10.000 civila te oko 4.000 pripadnika HVO-a. Formiran u Muzeju u Jablanici. Kroz ovaj logor prošlo je 800 Hrvata. Na glasu kao najgori od svih logora.

Izvori 

Jablanica
Zatvorenički logori pod bošnjačkom upravom u Bošnjačko-hrvatskom sukobu